Спокусник — той, хто кого-небудь спокушає або спокусив; чоловік, що зваблює або звабив дівчат, жінок.

Фільми 

 «Спокусник» (1954) — італійський комедійний фільм режисера Франко Россі.
 «Спокусник» (1995) — іспанський комедійний фільм реж. Хосе Луїса Гарсія Санчеса.
 «Спокусник» (2009) — американський фільм реж. Джона С. Коха.
 «Спокусник» (2011) — німецька кінокомедія реж. Тіля Швайґера.

 «Спокусниця» (1926) — німий фільм-драма режисера Фреда Нібло.

Див. також 
 Спокуса (значення)

Примітки